SS5 oder SS 5 steht für:
 Via Tiburtina, Staatsstraße in Italien

SS-5 steht für:
 USS Moccasin (SS-5), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy
 SS-5 Skean, sowjetische Mittelstreckenrakete

SS5